Parasympodiella är ett släkte av svampar. Parasympodiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parasympodiella